Władysław Fedorowicz, ukr. Wołodysław Fedorowycz (1845-1917), ukraiński działacz społeczny, polityk
 Władysław Józef Fedorowicz (1860-1922), polski urzędnik Austro-Węgier
 Władysław Fedorowicz (1902-1983), polski inżynier, burmistrz Słupska
 Władysław Fedorowicz (1945-2023), polski etnograf, muzealnik i działacz społeczny, dyrektor Muzeum Regionalne w Krasnymstawie (1975–2011)